Бы́тень — топоним

Белоруссия 
 Бытень — деревня и агрогородок, Бытенский сельсовет, Ивацевичский район, Брестская область
 Бытень — деревня, Дубровский сельсовет, Пуховичский район, Минская область
 Бытень — остановочный пункт неподалеку от одноименного поселка и поселка Приборово